Любисток — рослина, за народною етимологією пов'язується з словом «любити». Широко використовується у народній медицині та як магічний засіб для причарування і відвернення злих духів.
 Любисток — село, Черкаська область, Катеринопільський район.
 Любисток Григорій — український співак-бандурист XVIII століття.
 Любисток — вигаданий персонаж циклу книжок Відьмак польського письменника Анджея Сапковського.